1-я кавалерийская дивизия — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось манёвренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

Командный состав 1-й кавалерийской дивизии

Начальники дивизии 
 Степанов, Владимир Викторович — с 26 июля 1918 года по 10 мая 1919 года
 Жайворонков, Сергей Павлович — с 10 мая 1919 года по 10 ноября 1919 года
 Кортт, Освальд Альбертович — с 10 ноября 1919 года по 23 ноября 1919 года
 Метсуэ-Данненштерн, Александр Фёдорович, врид — с 23 ноября 1919 года по 24 ноября 1919 года, с 1 июня 1920 года по 29 июня 1920 года, с 4 июля 1920 года по 14 июля 1920 года
 Геттих, Александр Карлович — с 24 ноября 1919 года по 1 декабря 1919 года, с 28 декабря 1919 года по 1 июня 1920 года, с 23 декабря 1920 года по 31 декабря 1920 года
 Кропотов, врид — с 29 июня 1920 года по 4 июля 1920 года
 Орлов, Иосиф Павлович — с 17 июля 1920 года по 8 ноября 1920 года
 Водопьянов, Василий Фёдорович — с 8 ноября 1920 года по 23 декабря 1920 года

Военкомы дивизии 
 Жуков, Георгий Васильевич — с 26 июля 1918 года по 12 сентября 1919 года
 Хорошев, Александр Фёдорович — с 12 ноября 1919 года по 6 декабря 1919 года
 Воронцов, врид — с 6 декабря 1919 года по 12 декабря 1919 года
 Яицкий, Василий Матвеевич — с 12 декабря 1919 года по 26 мая 1920 года
 Тютюнник-Бахмуцкий — с 26 мая 1920 года по 4 июля 1920 года
 Рохи, Вильям Юрьевич — с 4 июля 1920 года по 31 декабря 1920 года

Начальники штаба дивизии 
 Стосуй, Григорий Осипович, врид — с августа 1918 года по 1 сентября 1918 года, с 25 июня 1919 года по 30 июня 1919 года
 Войтына, Иван Антонович — с 1 сентября 1918 года по 18 февраля 1919 года
 Дубов, Леонид Иосифович — с 18 февраля 1919 года по 26 мая 1919 года
 Безель, Генрих Яковлевич, врид — с 27 мая 1919 года по 25 июня 1919 года
 Левицкий, Николай Арсеньевич — с 30 июня 1919 года по 16 сентября 1919 года
 Метсуэ-Данненштерн, Александр Фёдорович — с 16 сентября 1919 года по 1 июня 1920 года, с 17 июля 1920 года по 9 декабря 1920 года
 Белавский, врид — с 1 июня 1920 года по 17 июля 1920 года
 Бучин, Иван Фёдорович — с 9 декабря 1920 года по 31 декабря 1920 года

См. также 
 Кавалерия
 Гражданская война в России
 РККА

Примечания

Литература 

С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.»

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С. Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советские армии во время Гражданской войны